Mistrzostwa Rosji w łyżwiarstwie figurowym 2022 (ros. Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2022) – zawody mające na celu wyłonienie najlepszych łyżwiarzy figurowych w Rosji. W ramach mistrzostw Rosji rozegrano m.in.:
 Mistrzostwa Rosji Seniorów – 21–26 grudnia 2021 w Petersburgu
 Mistrzostwa Rosji Juniorów – 18–22 stycznia 2022 w Sarańsku

Terminarz

Kategoria seniorów

Zmiany na listach startowych 
16 grudnia 2021 roku opublikowano wstępne listy startowe zawodników zakwalifikowanych do mistrzostw Rosji 2022, po tej dacie dokonano następujących zmian w ostatecznych listach startowych w poszczególnych konkurencjach:

Wyniki

Kategoria seniorów

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Kategoria juniorów

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Bibliografia

Przypisy 

2022
2021 w łyżwiarstwie figurowym
2022 w łyżwiarstwie figurowym
Zawody sportowe w Petersburgu
Zawody sportowe w Sarańsku